Streng har flere betydninger:
 Streng – er en snor, der bruges i sportens og musikkens verden.
 Tekststreng – er en datatype inden for programmering af computeren.
 Superstreng – er en teoretisk bestanddel i fysikkens verden.

Se også
 Strengeinstrument